Pacific Division kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse instellingen:

 Pacific Division (NBA) - divisie van de NBA (basketbal)
 Pacific Division (NHL) - divisie van de NHL (ijshockey)
 Pacific Division (Verenigde Staten) - voormalige administratieve legereenheid